Associazione Nazionale Arditi d'Italia – associazione di Arditi fondata da Mario Carli nel 1919
 Associazione Nazionale Archivistica Italiana – associazione fondata a Roma nel 1949